

Токтамис — село, Абайський район, Абайська область
 Токтамис — аул, Буландинський район, Акмолинська область